Gen (plural genes) puede referirse a:

Gen, concepto biológico.
G.E.N, disco de Blood.
GEN, lenguaje, Lenguaje de programación de inteligencia artificial.
Gen (Street Fighter), personaje de ficción.
Generación para un Encuentro Nacional (GEN), partido político argentino
Génesis (a veces abreviado Gen.), un libro de la Biblia.